

Чуковець () — село в Перницькій області. Входить до складу общини Радомир.
 Чуковець () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Алфатар.